Kumanasamuha är ett släkte av svampar. Kumanasamuha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kumanasamuha